Ме́рлин:
 Мерлин — мудрец и волшебник кельтских мифов, наставник и помощник короля Артура, а до того — его отца Утера.

Персоналии 
 Мерлин, Альдо — французский кёрлингист.
 Мерлин, Вольф Соломонович (1898—1982) — советский психолог, исследователь проблем темперамента.
 Мерлин, Жан-Клод (род. 1954) — французский астроном и первооткрыватель астероидов, работает в обсерватории Тенагра-II.
 Мерлин, Павел Иванович (1769—1841) — российский военный, генерал-майор.
 Мерлин, Пётр Матвеевич (1874—1919) — руководитель подпольной пробольшевистской группы в Бийске в 1919 г.
 Мерлин, Сидней (1856—1952) — британский и греческий биолог (ботаник), стрелок, участник двух  Олимпийских игр.
 Мерлин, Умберто (1885—1964) — итальянский государственный деятель, министр общественных работ Италии (1953—1954).
 Мерлин, Шмуэль (1910—1994) — израильский политический деятель, активист движения ревизионистского сионизма.

В культуре 
 Мерлин — герой последних пяти романов серии «Хроники Амбера» Роджера Желязны.
 «Мерлин» — рыцарский роман Робера де Борона.
 Мерлин — персонаж цикла Хроники Хьерварда Ника Перумова, глава Совета Поколения Истинных Магов.
 «Мерлин» — британский фантастический сериал, разработанный Джулианом Джонсом, Джейком Мичи, Джулианом Мерфи и Джонни Капсом в 2008 году.
 Мерлин — персонаж вселенной DC Comics. Лучник.
 Мерлин — персонаж американского мультфильма Шрек Третий, колдун. Помогает Шреку и наследнику вернуться домой.
 Merlin — российская брутал дэт-метал группа.
 Мерлин — премия, ежегодно присуждаемая Международным обществом иллюзионистов за достижения в области иллюзионного жанра.

Топоним 
 Мерлин — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.

Другое 
 рабочее название последней, 4-й, версии операционной системы OS/2 Warp
 Мерлин — мощный британский поршневой авиационный двигатель, устанавливавшийся на самолётах во время Второй мировой войны.
 Мерлин — двигатель ракеты-носителя «Фалькон 1» и «Фалькон 9» компании SpaceX.
 Мерлин — белок цитоскелета клетки.
 Мерлин — радиоинтерферометр на территории Англии.

См. также 
 Марлин
 Мерлен
 Мерлини
 Мерлино
 Великий Мерлин